Кинела́хта () — посёлок в составе Ведлозерского сельского поселения Пряжинского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Расположен на юго-западе Пряжинского района между селом Ведлозеро Пряжинского района и посёлком Видлица Олонецкого района.

История 
Посёлок Кинелахта, образованный в 1957 году, включил в состав территории деревню Кинелахта, дата образования которой не зафиксирована. В деревне Кинелахта 10 мая 1934 года постановлением Карельского ЦИКа были закрыты церковь и часовня.

Кинелахта получила своё название от залива Кинелахта — широкого рукава озера Синемукса.

Местные жители — в основном карелы.

В середине XX века рядом с деревней был построен посёлок лесозаготовителей — Курский (от названия реки Кура), который позже получил название деревни — Кинелахта.

На полуострове Калмоиниеми, на южном побережье залива Кинелахта, расположено шведское кладбище. По преданию здесь похоронены шведские воины.

Население

Улицы посёлка 
 Лесная
 Молодёжная
 Центральная
 Набережная
 Гористая

Районы посёлка 
 Камчатка — юго-западная, самая отдаленная часть посёлка.
 Старый посёлок — расположен на северо-западном побережье залива Кинелахта.
 Перевоз — восточная часть посёлка, самое узкое место залива.
 Кангаспелдо — северная часть посёлка со множеством полей.

Близлежащие озёра 
 Восьмерка — находится на северо-западе, в 5 км от посёлка
 Кивиярви — находится на северо-западе в 5 км от посёлка, название переводится с карельского языка как «каменное озеро».
 Чёрная ламбушка — находится на юге посёлка.
 Белая ламбушка — на западе посёлка.
 Кюмоламби — на западе посёлка.
 Синемукса — на востоке от посёлка, название происходит от названия порога на реке Видлица, куда впадает река Мотовка, вытекающая из Синемуксы.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пряжинского района